Letnie Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2015 – zawody o letni tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej, zorganizowane przez Polski Związek Narciarski. Odbyły się 19 lipca 2015 roku w Wiśle na trasie biegowej oraz skoczni im. Adama Małysza.

Zawodnicy rywalizowali o tytuł mistrza Polski na skoczni dużej K-120. Złoty medal zdobył Adam Cieślar. Srebrny medal wywalczył Kacper Kupczak, a brązowy Szczepan Kupczak.

Do zawodów zgłoszonych zostało 16 zawodników, lecz przed startem wycofało się dwóch.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K 120 (19.07.2015 r.)

Bibliografia 
 

Sezon 2015/2016 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2015 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Wiśle